Blagun – variante del nome proprio di persona Blagoj
Ghiacciaio Blagun – ghiacciaio dell'Antartide